Flax steht für:
 Flax Islands, Inselgruppe der Mokohinau Islands, Neuseeland
 Pseudonym von Victor Méric (1876–1933), französischer Journalist und anarchistischer Schriftsteller

Flax ist der Familienname folgender Personen:
 Ken Flax (* 1963), US-amerikanischer Hammerwerfer

Siehe auch:
 Flachs